Cattedrale della Vergine – chiesa di Szentendre
 Cattedrale della Santa Vergine Maria – chiesa di Minsk
 Concattedrale della Vergine Maria – chiesa di Gherla

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria